Prostoma är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Dugès 1828. Enligt Catalogue of Life ingår Prostoma i fylumet slemmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Prostoma